Jermak (kozakkenleider), een kozakkenleider (ataman) die als eerste Rus Siberië binnentrok

Vernoemingen en verfilming
 Jermak (film) (1996), film over Jermak
 Jermak (schip, 1899), ijsbreker
 Jermak (schip, 1974), ijsbreker
 tot 1993 de naam van de Kazachse stad Aqsu